Coldheart är en fiktiv karaktär i serien om Spindelmannen.

Historia
Coldhearts riktiga namn är Kateri Deseronto, och hennes första framträdande var då hon bröt sig in i sitt företags lagringsutrymme där hon stal sin dräkt och sedan slår sig ut genom en mur av vakter.

Hon dyker sedan upp igen när hon lyssnar till en polisradio som rapporterar att Spindelmannen och Hobgoblin möter varandra efter att Hobgoblin försöker kidnappa sin egen son. När Spindelmannen går till anfall har hon hunnit dit och fryser sönder alla Spindelmannens nät och han faller ner på gatan från ett fall på 50 meter. Hobgoblin flyr då med sin son medan Spindelmannen vacklar sig upp på benen igen, Coldheart anfaller då honom med ett svärd av is men Spindelmannen undviker smidigt hennes attacker och ger henne en hård spark i buken. Därefter svingar han iväg efter Hobgoblin och hinner upp honom på toppen av en skyskrapa.

De båda börjar slåss och Hobgoblin är chanslös mot Spindelmannens smidiga attacker, men innan han förlorar kastar han en bomb mot sin son som slängs av taket. Spindelmannen kastar sig då efter barnet och räddar honom precis innan han krossas mot gatan. Men Spindelmannen hinner inte titta upp förrän Coldheart kastar sig över honom bakifrån och fryser honom, därefter drar hon sitt svärd för att döda Spindelmannen. Men Hobgoblins son ber henne att inte döda Spindelmannen, hon sympatiserar med barnet och bestämmer sig för att jaga efter Hobgoblin istället för att döda Spindelmannen.

Därefter försvann hon och har varit försvunnen sedan dess.

Spindelmannen